Гаври́лов () — російське чоловіче прізвище. Аналог жіночого прізвища Гаврилова. Відомі носії:

 Гаврилов Анатолій Васильович (* 1946) — Народний депутат України 1-го скликання.
 Гаврилов Анатолій Михайлович (1932—2021) — український оператор анімаційного кіно, лауреат Шевченківської премії.
 Гаврилов Андрій Володимирович (* 1955) — російський піаніст.
 Гаврилов Андрій Олександрович (1987) — російський хокеїст.
 Гаврилов Борис Гаврилович — російський місіонер, просвітник, етнограф.
 Гаврилов Валентин Олександрович (1946—2003) — радянський легкоатлет, бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Гаврилов Валерій Костянтинович ( 1932) — російський театральний режисер.
 Гаврилов Валерій Васильович (1971—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаврилов Володимир Володимирович (1982—2014) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаврилов Володимир Якович (1908—1992) — учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу.
 Гаврилов Гнат Гаврилович (1912—1973) — удмуртський поет, письменник, драматург.
 Гаврилов Денис Сергійович — український волонтер, кавалер ордена «За мужність».
 Гаврилов Дмитро Олексійович (1982) — український актор театру, кіно та дубляжу.
 Гаврилов Ігор Володимирович (1928—1982) — радянський астроном.
 Гаврилов Ігор Олександрович (* 1947) — Народний депутат України 3-го скликання від ПЗУ.
 Гаврилов Костянтин Вікторович (* 1957) — радянський хокеїст.
 Гаврилов Кузьма Антонович (1922—1997) — Герой Радянського Союзу.
 Гаврилов Павло Олексійович — майор Збройних сил України, командир батальйону 91-го полку забезпечення, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Гаврилов Сергій Анатолійович (1966) — російський політичний діяч, депутат Держдуми V скликання.
 Гаврилов Тарас Вікторович — молодший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Гаврилов Федір Тимофійович (1874—1919) — російський поет.
 Гаврилов Юрій Анатолійович (1967—2021) — український гандболіст, олімпійський чемпіон.
 Гаврилов Юрій Васильович (* 1953) — радянський футболіст і футбольний тренер.

Примітки 

Російські прізвища